Электронное хранилище текстов древней эстонской литературы ( или сокращённо ) — совместный проект Библиотеки Тартуского университета, Отдела литературы и фольклора Тартуского университета и Эстонского литературного музея по оцифровке старых текстов (до XIX века), представляющих наибольший интерес для истории эстонской литературы, что позволяет широкому кругу читателей получить к ним доступ, оградив при этом оригиналы (почти всегда редкие) от излишних механических воздействий. Проект существует с 2002 года.

Литература 
 Официальный сайт EEVA.

Появились в 2002 году
2002 год в литературе
Электронные библиотеки
Литература Эстонии
Литература на эстонском языке
Тартуский университет
2002 год в Эстонии
Появились в 2000-е годы в Эстонии